29. sezon Ekstraligi czeskiej rozgrywany jest na przełomie 2021 i 2022 roku. W rozgrywkach weźmie udział 15 zespołów.

Sezon zasadniczy 

Legenda:     = Awans do ćwierćfinału,     = Drużyny rywalizujące o awans do fazy play-off,     =  Zespół walczący (o utrzymanie),     =  Spadek do 1 ligi

Bibliografia 
 

Ekstraliga czeska w hokeju na lodzie
2021 w hokeju na lodzie
2022 w hokeju na lodzie
2021 w Czechach
2022 w Czechach